Japet može značiti:

 Japet (mjesec), saturnov satelit
 Japet (mitologija), lik iz grčke mitologije